Василий Михайлович Ванюшев (, с. Нижняя Кусо-Какся, Кизнерский район Удмуртская АССР) — советский и российский удмуртский поэт, филолог и литературовед. Член Союза Писателей СССР (1982), Союза писателей России, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики и Чувашской Республики. Доктор филологических наук (1996), профессор. Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики (1996) и премии Правительства Удмуртской Республики в области литературы (2014). Почётный гражданин Кизнерского района Удмуртии (2008).

Выпустил более 20 книг. Участвовал в создании оратории «Удмуртские любовные игры» (муз. Е. Копысовой, Ижевск, 2001), документальных фильмов «Мултанское дело» (реж. Л. Вахитов, Ижевск, 1996) и «Дети с небес» (реж. Н. Юхневич, Вильнюс, 2006).

Биография 
Василий Михайлович Ванюшев родился 10 февраля 1936 года в селе Нижняя Кусо-Какся Кизнерский район Удмуртской АССР в крестьянской семье. В 1955 году окончил Можгинское педучилище, в 1960-ом — факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В 1960—1961 годах работал в редакции газеты «Советской Удмуртия», инструктором отдела пропаганды и агитации Удмуртского ОК ВЛКСМ (1961—1962), заведующим идеологического отдела, заместителем редактора и редактором газеты «Комсомолец Удмуртии» (1962—1970).

Окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, с 1973 года работал в Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделения РАН старшим научным сотрудником. Был заместителем директора этого института, учёным секретарем, главным научным сотрудником института, возглавлял кафедру удмуртской литературы и фольклора УдГУ.

В 1975 году Василий Михайлович защитил кандидатскую, в 1997-ом — докторскую диссертацию в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Под его руководством в УИИЯЛ началась подготовка к изданию многотомного собрания сочинений трудов Г. Е. Верещагина. Василий Михайлович является участником интеграционных проектов, в том числе по созданию академической «Истории литературы Урала». За время своей многолетней деятельности Василий Михайлович Ванюшев установил широкие научные связи с литературоведами национальных республик и финно-угорских государств — Чувашии, Татарстана, Мордовии, Коми, Финляндии, Эстонии и др.

Творчество 
Первая книга писателя Ванюшева — «Нити времён» (1972) составлена из лирико-публицистических очерков. Творческие поиски поэта Ванюшева связаны с выявлением глубинных корней национальной памяти (сб-ки «Выжыосы» — «Родные корни», 1976; «Шунды но гудыри» — «Солнце и гроза», 1980; «Шунды-Мумы» — «Солнце-Матушка», 1990; «Аръёсын ваче син» — «Лицом к лицу с годами», 1995; «Дорвыжы» — вольный перевод эпоса М. Худякова «Из народной поэзии вотяков: песни, сказания…»). Для детей выпустил книгу стихов «Вить чиньы — одӥг кикур» — «Дружных пальцев пятерня» (1983), «Меми гожтэт=Мамино письмо» (2006), составил антологию рассказов и сказок удмуртских писателей «Дедушкин родник» (, 1981).

Научный редактор двухтомной «Истории удмуртской советской литературы» (1987—88), собрания сочинений в 6 томах Г. Е. Верещагина (с 1995). Василий Михайлович Ванюшев — исследователь творческого наследия Григория Егоровича Верещагина — писателя, просветителя, этнографа, священнослужителя.

Также Василий Ванюшев способствовал изданию антологии удмуртской литературы на чувашском языке.

В. М. Ванюшев опубликовал в республиканских научных сборниках статьи о писателях Удмуртии и писателях финно-угорских литератур (Кузебае Герде, Кедра Митрее, М. Петрове, М. Коновалове, И. Kypатовe, Т. Кирдяшкине, С. Чавайне, Ш. Петёфи, Я. Ухсае и др.); на его счету более 400 публикаций, в которых он выступил в качестве автора, составителя, редактора. 

Произведения Василия Михайловича Ванюшева публиковались в российских периодических изданиях: в газетах «Литературная Россия» и «Литературная газета», журналах «Дружба народов», «Урал», «Волга», «Театральная жизнь»; также были переведены на марийский, татарский, чувашский и другие языки.

Библиография

Книги 
 Ванюшев В. М. Нити времён: Очерки о родном крае. — Ижевск: Удмуртия, 1973. — 89 с.: ил.
 Ванюшев В. М. Расцвет и сближение: О типологии соотношения национального и интернационального в удмуртской и других младописьменных литературах: [Монография]. — Ижевск: Удмуртия, 1980. — 252 с.
 Ванюшев В. М. «Дор» — значит «Родина» // Дедушкин родник: Рассказы и сказки удм. писателей для детей. — М., 1981. — С. 3—10.
 Ванюшев В. М. Солнечный каравай: Стихи / Пер с удм. А. Кондратьева. — М.: Дет. лит., 1983. — 31с.
 Ванюшев В. М. Колосок, задевший небо: Стихи / Пер. с удм. — Устинов: Удмуртия, 1985. — 56 с.
 Ванюшев В. М. Вершины корнями сильны. — Ижевск, 1987. — 264 с.
 Ванюшев В. М. Шунды-Мумы (Солнце-Матушка). — Ижевск: Удмуртия, 1990. — 142с.
 Ванюшев В. М. Салам, Шупашкар!: Калавсем, савасем / Пер. с удм. — Чебоксары, 1993. — 95 с.
 Ванюшев В. М. Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина: Учеб. пособие. — Ижевск, 2002. — 210 с.
 Ванюшев В. М. Меми гожтэт = Мамино письмо : поэма / пер. с удмурт. А. Демьянова. — М. : Рос. Литфонд, 2005. — 87 с.
 Ванюшев В. М. Удмуртская литература (обзор), Н. С. Байтеряков, Г. Е. Верещагин, Кузебай Герд, Кедра Митрей, Г. Д. Красильников // Литература народов России. XX век. — М.: Наука, 2005.
 Ванюшев В. М. Удмурт Выжы книга = «Как будто Книга бытия…»: Поэма. — Ижевск, 2006. — 71с.
 Ванюшев В. М. Вязь идей, времён, событий: избранные труды / Российская академия наук. Уральское отделение. Удмуртский институт истории, языка и литературы. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. — 460 с. Рус., удм., англ. яз. ISBN 978-5-4344-0393-1

Книги на удмуртском языке 

 Ванюшев В. М. Выжыосы: Кылбуръёс но балладаос. — Ижевск: Удмуртия, 1976. — 64 с.
 Ванюшев В. М. Шунды но гудыри: Кылбуръёс. — Ижевск: Удмуртия, 1980. — 108 с.
 Ванюшев В. М. Вить чиньы — одйг кикур: Нылпиослы кылбуръёс / худож. Р. К. Тагиров. — Ижевск: Удмуртия, 1982. — 40 с.
 Ванюшев В. М. Шунды — Мумы : кылбуръёс но поэмаос. — Ижевск : Удмуртия, 1990. — 142 с.
 Ванюшев В. М. Аръёсын ваче син : кылбуръёс, балладаос, поэмаос. — Ижевск : Удмуртия, 1995. — 176 с.

Коллективные книги и сборники 
 Своеобразие выражения национального начала в творчестве Г. Д. Красильникова // Г. Д. Красильников — писатель и человек. — Ижевск, 1982. — С. 157—168.
 История удмуртской советской литературы В 2 т. / Рук. авторского коллектива В. М. Ванюшев. ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, НИИ при СМ УАССР. — Устинов, 1987.—Т. 1.—252 с.; Ижевск, 1988. — Т. 2. — 332 с.
 Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных литератур Урало-Поволжья. — Ижевск, 1995—296 с.
 Григорий Верещагин и Кузебай Герд // Как молния в ночи. Ижевск, 1998. — С. 391—397.

Образование 
 Можгинское педучилище (1955),
 Факультет журналистики МГУ (1960),
 Академия общественных наук при ЦК КПСС (1973).

Звания и награды 
 1986 — Заслуженный работник культуры Удмуртии
 1992 — Всечувашская национальная премия имени И. Я. Яковлева (Чувашия)
 1995 — Заслуженный деятель науки Удмуртии
 1995 — Заслуженный работник культуры Чувашии
 1996 — Государственная премия Удмуртии
 2001 — Почётная грамота Удмуртской Республики
 2006 — Народный писатель Удмуртии
 2008 — Почётный гражданин Кизнерского района Удмуртии
 2009 — Всеудмуртская национальная премия имени Кузебая Герда (Удмуртия)
 2012 — Орден Дружбы
 2014 — Премия правительства Удмуртской Республики

Примечания

Ссылки 
 Василий Ванюшев в Удмуртской вики.
 Богомолова З. Василий Ванюшев (1936) // Писатели и литературоведы Удмуртии. — Ижевск, 2006. — С. 123—124.
 Шибанов В. «И потаенна сила родника…» // Вордскем кыл = Родное слово. — 2011. — № 1. — С. 34-38.
 Шкляев А. Ванюшев Василий Михайлович // Удмуртская Республика : энциклопедия. — Ижевск, 2008. — С. 225.
 Национальная библиотека Удмуртской Республики: К 80-летию удмуртского поэта и литературоведа В. М. Ванюшева .

Удмуртские писатели
Народные писатели Удмуртии
Писатели Удмуртии
Поэты Удмуртии
Литературоведы России
Доктора филологических наук
Выпускники факультета журналистики МГУ
Заслуженные деятели науки Удмуртской Республики
Члены Союза писателей России
Заслуженные работники культуры Удмуртской АССР
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Лауреаты литературной премии Правительства Удмуртской Республики